Ранчо лос Патос има више значења:

 Ранчо лос Патос (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Патос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Патос, Хуан Ортега (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику